Die folgende Tabelle enthält eine alphabetische Übersicht über die israelischen Moschavim,  genossenschaftlich organisierten, ländlichen Siedlungsformen in Israel. Detaillierte Informationen zum Moschaw allgemein enthält der Artikel „Moschav“.

Anmerkungen 
1 RV steht für Regionalverwaltung.

Moschavim
!
Liste (Orte)